Эбелях — топоним:
 Эбелях — село в Анабарском улусе Якутии;
 Эбелях — река в Якутии, приток Анабара.